Abasto puede referirse a:
 El abasto (o abastecimiento), actividad económica dedicada a cubrir las necesidades de consumo.

Además, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:
 Abasto (Buenos Aires), zona de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Abasto (La Plata), localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Abasto (Rosario), barrio de la ciudad de Rosario, Santa Fe (Argentina).

Enlaces externos 
El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para abasto.